Saint David kan syfta på följande platser:

Dominica 
 Saint David (parish i Dominica),

Grenada 
 Saint David (parish i Grenada),

Saint Vincent och Grenadinerna 
 Parish of Saint David, parish,

Trinidad och Tobago 
 Saint David (ward), Tobago,

USA 
 Saint David (ort i USA, Illinois), Fulton County, 
 Saint David (ort i USA, Arizona), Cochise County,

Se även 
 Saint Davids (olika betydelser)

Robotskapade Dominicaförgreningar
Robotskapade Grenadaförgreningar
Robotskapade Saint Vincent och Grenadinernaförgreningar
Robotskapade Trinidad och Tobagoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar